Пуерто дел Агила има више значења:

 Пуерто дел Агила (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Агила (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику